Obregón puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Obregón (C.P. 39690), localidad de Cantabria, España;
 Ciudad Obregón (C.P. 85000/59), ciudad del estado de Sonora, México.

Apellido 
 Obregón, apellido:

Personajes 
 Alejandro Obregón (1920-1992), pintor colombiano;
 Álvaro Obregón (1880-1928), presidente de México (1920-1924);
 Ana Obregón, actriz española;
 Javier Obregón, escenógrafo español;
 Josetxu Obregón (n/d), violonchelista español;
 Luis González Obregón (1865-1938), historiador mexicano;
 Paco Obregón, actor español;
 Ricardo Obregón Cano, político argentino.

Desambiguaciones 
 Álvaro Obregón, .
 Carlos Obregón, .